Preston är ett efternamn., som också används som förnamn.

Personer med efternamnet

 Billy Preston
 Carrie Preston
 Don Preston
 Johnny Preston
 Kelly Preston

 Robert Preston
 Simon Preston

Personer med förnamnet Preston
 Preston King
 Preston Lea
 Preston Smith
 Preston Sturges
 Preston Tucker

Engelska efternamn
Förnamnsförgreningssidor
Mansnamn